Premijer liga siatkarzy 2009/2010 – 16. sezon rozgrywek o mistrzostwo Bośni i Hercegowiny. Zainaugurowany został 3 października 2009 roku i trwał do 25 kwietnia 2010 roku.

W fazie zasadniczej 10 zespołów rozegrało mecze systemem każdy z każdym, mecz i rewanż.

W sezonie 2009/2010 w Pucharze Challenge Bośnię i Hercegowinę reprezentował OK Kakanj.

Drużyny uczestniczące

Faza zasadnicza

Tabela wyników

Tabela fazy zasadniczej

Liderzy

Faza play-off

Drabinka

Ćwierćfinały 
(do dwóch zwycięstw)

Półfinały 
(do dwóch zwycięstw)

Finały 
(do dwóch zwycięstw)

Faza play-out

Tabela wyników

Wyniki spotkań

Tabela

Klasyfikacja końcowa

Linki zewnętrzne 
 

Pierwszy poziom rozgrywek siatkarskich w Bośni i Hercegowinie
2009 w piłce siatkowej
2010 w piłce siatkowej
2009 w Bośni i Hercegowinie
2010 w Bośni i Hercegowinie